Enrique Federico, príncipe de Gales (en inglés: Henry Frederick, Prince of Wales; Stirling, -), fue el hijo mayor de Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia y su esposa Ana de Dinamarca. Enrique fue visto como un heredero prometedor y brillante a los tronos de su padre. Sin embargo, cuando contaba con 18 años, murió antes de su padre víctima de la fiebre tifoidea. Su hermano menor, Carlos Estuardo, le sucedió como heredero a los tronos de Escocia e Inglaterra.

Vida 
Enrique nació en el castillo de Stirling en 1594 y se convirtió en duque de Rothesay, barón de Renfrew, señor de las Islas y príncipe y gran senescal de Escocia automáticamente con su nacimiento al ser el primer hijo del rey de Escocia. Recibió el nombre de Enrique Federico en honor a sus dos abuelos: Enrique Estuardo y Federico II de Dinamarca. Su padre lo puso al cuidado de John Erskine, conde de Mar, y lejos de la madre del niño, porque Jacobo estaba preocupado de que la tendencia de la madre hacia el catolicismo podría afectar a su hijo. Aunque esto provocó tensión entre Ana y Jacobo, Enrique permaneció bajo el cuidado de John Erskine hasta 1603, cuando Jacobo se convirtió en rey de Inglaterra y su familia se trasladó al sur. El bautismo de Enrique, el 30 de agosto de 1594, se celebró con espectáculos teatrales complejos escritos por William Fowler y una ceremonia en la nueva Capilla Real en Stirling, construida por William Schaw.

Uno de sus tutores antes de partir a Inglaterra fue Sir George Lauder del Bass, un consejero privado —descrito como consejero familiar del rey— y recibió clases de música de Alfonso Ferrabosco el joven. Adam Newton, uno de los tutores de Enrique, continuó sirviendo al príncipe en Inglaterra, y además de Newton, se conservaron algunos funcionarios escoceses de Stirling, incluyendo al poeta David Murray.

La actitud del monarca con sus hijos era más parecida a la de un maestro de escuela que a la de un padre e incluso escribió textos para la escolarización de sus hijos. Jacobo ordenó que la casa de Enrique "debería más bien imitar a una universidad que un Tribunal", o como Sir Thomas Chaloner escribió en 1607: "la casa de Su Alteza [...] fue pensada por el Rey como un colegio cortesano o un tribunal colegiado". El príncipe se dedicó apasionadamente a actividades físicas tales como la cetrería y la caza, así como el golf, y desde temprana edad estudió asuntos navales y militares además de cuestiones nacionales, respecto a las cuales a menudo estaba en desacuerdo con su padre. También desaprobó la forma en que su padre dirigía la corte real, no le gustaba Robert Carr, conde de Somerset y uno de los favoritos de su padre, y estimaba a Sir Walter Raleigh, deseando que fuese liberado de la Torre de Londres.

La popularidad del príncipe subió tanto que resultó amenazante para su padre. Las relaciones entre ambos eran tensas y en ocasiones se notaban en público. En cierta ocasión, cuando los dos estaban de caza cerca de Royston, Jacobo criticó a su hijo por su falta de entusiasmo en la persecución, y este hizo un gesto para golpear a su padre con un bastón, pero se detuvo. Durante la mayor parte de dicha partida de caza, el monarca fue seguido por su hijo.

De acuerdo a Charles Carlton, biógrafo de Carlos I, Enrique era "escrupuloso hasta pecar de mojigato, multaba a todo aquel que blasfemaba en su presencia", además de un "protestante obstinado". Además de las limosnas que daban los blasfemos obligados por Enrique, se aseguraba que su familia asistiera a los servicios religiosos. La forma en la que veía la religión estuvo influenciada por los clérigos de su familia, quienes en su mayoría provenían de un sector politizado del calvinismo. Enrique escuchaba los sermones con humildad, atención y de manera regular los sermones que se daban en su casa, y una vez le dijo a Richard Milbourne, su capellán, que estimaba a la mayoría de los predicadores que recomendaba: "Señor, usted debe escucharme con diligencia: debe tener un cuidado de observar lo que digo."

De Enrique además se decía que disgustaba de Carlos, su hermano menor, al punto de burlarse de él, aunque esto se deriva de una púnica anécdota: Cuando Carlos contaba con 9 años, Enrique le arrebató el sombrero a un obispo y lo puso sobre la cabeza de su hermano para luego decirle que cuando fuese rey lo haría arzobispo de Canterbury y así Carlos tendría una larga túnica para ocultar sus piernas feas y raquíticas. Luego de esto, Carlos se puso a llorar.

Con la llegada al trono de Inglaterra de su padre en 1603, Enrique se convirtió en duque de Cornualles. Posteriormente, en 1610 su padre lo invistió como príncipe de Gales y conde de Chester, convirtiéndose en la primera persona en llevar todos los títulos, tantos automáticos como tradicionales, que ostentaban los herederos aparentes de los reinos de Escocia e Inglaterra. Desde muy joven era visto con entusiasmo para suceder a su padre, mostrando grande dotes de liderazgo, siendo partícipe en la reasignación de Sir Thomas Dale a la London Company, luchando en las colonias de Norteamérica.

El gaélico-irlandés Sir Cahir O'Doherty, señor de Inishowen, había solicitado una posición como cortesano en la casa de Enrique, para así obtener ayuda en su lucha contra los funcionarios en Irlanda. Sin saberlo Sir Cahir el 19 de abril de 1608, el mismo día en que se rebeló quemando la ciudad de Derry, su solicitud fue aprobada. Enrique se mostró interesado en la causa irlandesa y era conocida su idea de reconciliación con el ex rebelde Hugh O'Neill, conde de Tyrone, quién había huido al exilio durante la rebelión de los condes. Debido a esto Tyrone y su séquito lloraron la temprana muerte del príncipe.

Muerte 
Enrique murió de fiebre tifoidea cuando tenía 18 años (este diagnóstico se puede realizar con relativa certeza gracias a los registros escritos de los exámenes post-mortem, aunque en ese momento hubo rumores de envenenamiento). Fue enterrado en la abadía de Westminster. Inmediatamente después de su muerte, su hermano Carlos cayó enfermo siendo él el doliente principal, dado que su padre Jacobo se había negado a asistir a los funerales de su hijo (el monarca detestaba los funerales).

Su muerte fue considerada por muchos como una tragedia para la nación. Según Charles Carlton, "Pocos herederos al trono inglés han sido llorados tanto y tan profundamente como lo fue el príncipe Enrique". Su cuerpo yació en el palacio de St. James durante cuatro semanas. El 7 de diciembre, más de mil personas caminaron en el cortejo fúnebre de kilómetro y medio a la abadía de Westminster para escuchar un sermón de dos horas pronunciado por George Abbot, arzobispo de Canterbury. Cuando el cuerpo de Enrique era bajado a la tierra, sus siervos principales rompieron sus varas de oficina en la tumba. Un hombre loco corrió desnudo entre los dolientes, gritando que él era el fantasma del príncipe.

Todos sus títulos automáticos que poseía Enrique pasaron inmediatamente a Carlos, que hasta ese entonces había vivido a la sombra de su hermano. Cuatro años más tarde, Carlos también recibiría los títulos de príncipe de Gales y conde de Chester y tras la muerte de su padre, sería coronado rey con el nombre de Carlos I.

Títulos, tratamiento, honores y armas

Títulos 
 19 de febrero de 1594-6 de noviembre de 1612: Duque de Rothesay, Conde de Carrick, Señor de las Islas.
 24 de marzo de 1603-6 de noviembre de 1612: Duque de Cornualles.
 4 de junio de 1610-6 de noviembre de 1612: Príncipe de Gales, Conde de Chester.

Honores 
 Caballero de la Nobilísima Orden de la Jarretera (14 de junio de 1603).

Armas 
Como príncipe de Gales, Enrique portaba las mismas armas del reino diferenciadas por un lambel de plata de tres puntas.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Casa de Estuardo
Príncipes de Gales
Fallecidos por fiebre tifoidea
Sepultados en la abadía de Westminster
Estuardo, Enrique
Estuardo, Enrique
Fallecidos en Londres